Kaffetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaffetjärnarna (Hallens socken, Jämtland, 700252-139181), sjö i Åre kommun,  (3,31 ha)
Kaffetjärnarna (Hallens socken, Jämtland, 700282-139184), sjö i Åre kommun,  (1,97 ha)
Kaffetjärnarna (Hallens socken, Jämtland, 700315-139188), sjö i Åre kommun,  (3,09 ha)
Kaffetjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kaffetjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kaffetjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716830-157800), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,48 ha)
Kaffetjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717561-157872), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,18 ha)

Se även
Káffajávrásj (Kaffetjärn?), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn